Михаил Борисович Юкельсон (13 января 1864, Чернигов — 6 августа 1938, Киев) — украинский советский врач-нейрохирург, профессор, первый руководитель нейрохирургической клиники в Киеве, отец художницы Екатерины Михайловны Гаккебуш.

Биография 
Окончил медицинский факультет Императорского университета Святого Владимира в Киеве.

В 1907 году был избран Советом Бердичевской еврейской больницы на должность заведующего хирургическим отделением. 

15 ноября 1910 года избран на такую же должность Советом Киевской еврейской бесплатной больницы, сначала Киевской еврейской, после революции 1917 года - 1-й Рабочей больницы, позже клиники 2-го КГМИ (ныне Киевская областная больница), руководителем которой оставался до самой смерти. 

В хирургическом отделении Киевской еврейской больницы М. Б. Юкельсон ввёл широкий диапазон хирургических вмешательств, благодаря чему оно стало хирургическим центром всего Юго-Западного края Российской империи. В клинике М. Б. Юкельсона был разработан метод пластики брюшной стенки при диастазе мышц, успешно выполнялись операции на жёлчевыводящих путях.

С 1913 года, когда нейрохирургия только начинала развиваться, М. Б. Юкельсон выполнял оперативные вмешательства по поводу опухолей задней черепной ямки. Кроме опухолей центральной и периферической нервной системы, в частности, спинного мозга, сохранились упоминания о выполненных в клинике профессора М. Б. Юкельсона операции по поводу сирингомиелии и арахноидита.

Похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Литература 
 Белошицкий В. В. Профессор Михаил Борисович Юкельсон (1867—1938) — первый руководитель нейрохирургической клиники в Киеве / В. В. Белошицкий, Е. Г. Педаченко // Український нейрохірургічний журнал. — 2008. — № 4. — С. 89-92.

Ссылки 
 89-92.pdf neuro.kiev.ua

Нейрохирурги СССР
Хирурги Российской империи
Хирурги СССР
Хирурги Украины
Выпускники медицинского факультета Киевского университета
Похороненные на Лукьяновском кладбище